Hamilton kan henvise til flere artikler.

Fysik:
 Hamilton (fysik) - en fysisk størrelse

Geografiske steder:
 Hamilton, Australien – by i delstaten Victoria
 Hamilton, Bermuda
 Hamilton, Canada
 Hamilton, Montana
 Hamilton, New Zealand
 Hamilton, Skotland

Personer:
 Alexander Hamilton
 Erna Hamilton
 Gustaf Axel Knut Hamilton
 Lewis Hamilton
 Linda Hamilton
 Richard Hamilton
 Todd Hamilton
 Tyler Hamilton
 William Rowan Hamilton
 Hamilton (adelsslægt) – skotsk adelsslægt

Fiktive personer:
 Carl Hamilton (litterær figur)

Andet
 Hamilton (film fra 2020) – historisk fiktion filmmusical